Novi Lazi est un toponyme qui peut désigner :
Novi Lazi, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Novi Lazi, une localité de Slovénie située dans la commune de Kočevje.